Cachi – nome comune dell'albero e del frutto Diospyros kaki
 Cachi – colore
 Cachi – città dell'Argentina nella provincia di Salta
 Cachí – distretto della Costa Rica nel cantone di Paraíso

Pagine correlate
Kaki
Khaki

Altri progetti